Ianira era nella mitologia greca una Oceanina, figlia del titano Oceano e della titanide Teti.

Menzionata da Esiodo in Teogonia, 350.

Collegamenti esterni
 

Oceanine